Il doppio del torneo di tennis Indian Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sashi Menon e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Gilles Moretton e Yannick Noah 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Sashi Menon /  Sherwood Stewart (campioni)
 Cliff Drysdale /  Richard Lewis (semifinali)

 Anand Amritraj /  Ashok Amritraj (semifinali)
 Gilles Moretton /  Yannick Noah (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indian Open 1978